Der Championnat National du Benin 2021/22 ist die 42. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nehmen 36 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen je zwei Mal gegeneinander antreten sollen. Im Anschluss sollen die vier jeweils besten Mannschaften in einer Gruppe je zwei Mal gegen diejenigen Mannschaften spielen, die nicht in derselben Vorrundengruppe waren und so den Meister bestimmen. Die Saison begann am 31. Oktober 2021.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Vorrunde

Zone A (Nord)

Zone B (Centre et Sud-Ouest)

Zone C (Atlantique-Littoral)

Zone D

Endrunde

Championship-Playoff

Bottom-Playoff

Zone A/B (Nord et Centre)

Zone C/D (Sud)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Benin
Fußballsaison 2021/22